Раду Тудоран при рождении – Николае Богза (; 8 марта 1910, Блежой, Королевство Румыния — 18 ноября 1992, Бухарест) – румынский , , .

Биография 
Родился в семье морского чиновника. Брат музыканта и философа Александру Богза и писателя  Джео Богза.

Окончил Военную гимназию в 1930 году, затем в 1932 году – Офицерскую военную школу в Сибиу, в 1932—1938 годах служил офицером румынской армии.

С 1938 года занимался литературным творчеством.

Автор ряда бестселлеров, цикла романов, посвященных Румынии 20 века «Конец тысячелетия». В 1977 году общее количество опубликованных его книг — почти каждая переиздавалась несколько раз — превысило 1 500 000 печатных экземпляров.

Переводил Александра Бека⁠,  Александра Фадеева, Ивана Гончарова, Болеслава Пруса, Анатолия Рыбакова, Тихона Семушкина, Манафа Сулейманова, Алексея Толстого, Жюль Верна , Виталия Закруткина, Антонина Запотоцкого и других.

Умер в результате заболевания атеросклерозом, после нескольких безуспешных хирургических операций

Избранная библиография 
1931 – Anotimpuri
1945 – Un port la răsărit
1947 – Intoarcerea fiului risipitor
1954 – Toate pânzele sus!
1957 – Toat pînzele sus!
1963 – Dunărea revărsată
1970 – Fiul risipitor
1973 – Maria și marea
1978 – Casa domnului Alcibiade
1982 – Retragerea fără torțe
1983 – O lume întreagă
1984 – Ieșirea la mare
1985 – Victoria neînaripată
1985 – Sfîrşit de mileniu
1986 – Privighetoarea de ziuă
1987 – Flăcările
1989 – O sută una lovituri de tun
1991 – Ferma "Cotofana veselă"

Ссылки 
Раду Тудоран
 Книги Тудорана

Литераторы, известные под псевдонимами
Румынские писатели
Детские писатели Румынии
Умершие от артериосклероза
Авторы приключенческой литературы
Переводчики с русского языка